een zinsnede uit het gedicht Reveille van Alfred Edward Housman:
Clay lies still, but blood's a rover;
Breath's a ware that will not keep.
Up, lad; when the journey's over
There'll be time enough for sleep.
Blood's a rover, misdaadroman van James Ellroy
Blood's a rover, sciencefictionnovelle van Chad Oliver
Blood's a rover, een onvoltooid sciencefictionverhaal van Harlan Ellison